Клеме́нтьева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Клементьева, Александра (род. 1969) — советская гребчиха-байдарочница.
 Клементьева, Ирина Всеволодовна (род. 1963) — глава города Чебоксары (2016—2017). См. также 
 Гора Клементьева — гора в Крыму, близ Коктебеля, колыбель советского планеризма.
 Климентьева